Gaumont-Palace (ou Gaumont Palace) est le nom donné par le circuit Gaumont à nombre de ses salles au début du cinéma.

Le plus emblématique est le Gaumont-Palace de Paris, qui fut à une époque le plus grand cinéma du monde avec près de 6000 places. Mais le nom fut également exploité au moins à Toulouse (aujourd'hui Gaumont-Wilson), Grenoble et Toulon.

Salle de cinéma